

Toponyme

Brésil
 Belmonte est une municipalité de l'État de Bahia
 Belmonte est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Espagne
 Belmonte est une commune de la province de Cuenca, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Belmonte de Gracián est une commune de la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.
 Belmonte de Miranda est une commune de la communauté autonome des Asturies.
 Belmonte de San José est une commune de la province de Teruel, communauté autonome d'Aragon.
 Belmonte de Tajo est une commune de la communauté autonome de Madrid.
 Belmonte de Campos est une commune de la province de Palencia, communauté autonome de Castille-et-León.

Italie
Belmonte Calabro est une commune de la province de Cosenza dans la région Calabre.
Belmonte Castello est une commune de la province de Frosinone dans la région Latium.
Belmonte del Sannio est une commune de la province d'Isernia dans la région Molise.
Belmonte in Sabina est une commune de la province de Rieti dans la région Latium.
Belmonte Mezzagno est une commune de la province de Palerme dans la région Sicile.
Belmonte Piceno est une commune de la province de Fermo dans la région Marches.
San Colombano Belmonte est une commune de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont.

Portugal
 Belmonte est une municipalité de Castelo Branco.

Patronyme
 Le patronyme Belmonte d'origine italienne (bel: beau et monte: mont, tel le patronyme français ) se rencontre le plus souvent en région marseillaise.
 Anthony Belmonte (1995-), footballeur français
 Benedito Carneiro Bastos Barreto dit Belmonte (1896-1947), caricaturiste, peintre, illustrateur et chroniqueur brésilien
 Jaime Belmonte (1934-2009), footballeur professionnel mexicain
 Juan Antonio Belmonte (1936-), coureur cycliste espagnol
 Juan Belmonte (1892-1962), matador très populaire du début du 
 Michela Belmonte (1925-1978), actrice italienne
 Mireia Belmonte (1990-), une nageuse espagnole
 Tomás Belmonte (1998-), footballeur professionnel argentin

Titre nobiliaire
 Prince ou Princesse Belmonte est un titre de la noblesse de l'Espagne, d'Italie et du Saint Empire Romain.

Autre 
 Belmonte, protagoniste de l'opéra de Mozart Die Entführung aus dem Serail ;
 Belmonte, un film réalisé par Federico Veiroj ;
 Belmonte, une boisson alcoolisée.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme italien